Zusters van de Voorzienigheid van Ruillé, gesticht in 1806 te Ruillé-sur-Loir
Zusters van de Voorzienigheid en van de Onbevlekte Ontvangenis, gesticht in 1837 te Champion op een initiatief uit 1762 van de Franse priester Jean-Martin Moyë (1730-1793).
Zusters van "De Voorzienigheid", gesticht in 1852 te Amsterdam, voor de opvang van weesmeisjes.
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, gesticht in 1842 te Münster.
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (C.D.P.), gesticht in 1762 te Saint-Jean-de-Bassel.